El nombre Ge Fei puede referirse a las siguientes personas:

Ge Fei, escritor chino;
Ge Fei, jugadora de bádminton china.